A place in the sun est une expression anglaise se traduisant littéralement par 'une place au soleil' : une place au soleil (Platz an der Sonne, en allemand) désigne les nouvelles ambitions coloniales de l'Empire allemand au début du  siècle.

A Place in the Sun peut également faire référence à :

Cinéma et télévision

Films 
 A Place in the Sun (Une Place au Soleil), film américain dramatique (1951)
 , film muet britannique (1916)
 A Place in the Sun, film suédois basé sur un roman de Liza Marklund (2012)

Séries 
 , une série télévisée britannique (2000)
 , une série télévisée sud-coréenne (2019)

Musique

Album 
 , un album de Lit (1999)
 , un album de  (1977)
 , un album de Tim McGraw (1999)

Chanson 
 A Place in the Sun, de Stevie Wonder (1966)
 , de  (1977)
 A Place in the Sun, une chanson de , issue de leur album  (1983)

Homonymie
Homonymie de titre